Волышово — значения:

Топоним 
 Волышово — деревня, Старорусский район, Новгородская область, Россия

Другое 
 Волышово — вариант названия имения Васильчиковых и Строгановых